

Шанак — село, Казигуртський район, Туркестанська область

Див. також 
 Старий Шанак
 Чанак
 Шанацький сільський округ

Шанак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер